Termenul „ Act” (din latinescul actum, lucru făcut, întâmplat), se poate referi la:

 Teatru
Act (operă dramatică) – parte principală a unei piese de teatru sau operă, reprezentând o etapă în desfășurarea acțiunii;

 Drept
Act, document, eveniment, lege
Actul capitulării Japoniei
Actul capitulării Germaniei
Actul de la 23 august 1944
Actul de mediere, Elveția
Actul de navigație
Actul unic european

 Acțiune
Act sexual

Legături externe